Сюжи:

 Сюжи — село в Шатойском районе Чеченской республики.
 Сюжи — река в России, протекает в Чеченской Республике.